
Termin -{PEP}- ima više značenja.

 Fosfoenolpiruvatna kiselina
 -{PepsiCo}-, simbol na NYSE berzi